Бегей — топоним: 

 Бегей — река в Сербии.
 Бегей — село в Кзылкогинском районе Атырауской области Казахстана.
 Бегей — село в Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана.